Ehime steht für:
 Präfektur Ehime, japanische Präfektur
 (48736) Ehime, Asteroid des Hauptgürtels